CDT puede referirse a:
 Chipotle-First Solar Development Team (2009-2012), un extinto equipo ciclista estadounidense cuyo código Unión Ciclista Internaciona era CDT;
 Aeropuerto de Castellón-Costa Azahar, cuyo código IATA es CDT.
 Club Deportivo Tenerife, equipo de fútbol español.
 Clube Desportivo de Tondela, equipo de fútbol portugués.
 Central Daylight Time, horario de verano del Centro que se corresponde a UTC-05:00.